Estelline, ville située dans le Dakota du Sud ;
 Estelline, ville située dans le Texas.